Murosternum är ett släkte av skalbaggar. Murosternum ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Murosternum